Tjibbe Joustra (bestuurder), een Nederlands topbestuurder
Tjibbe Joustra (kunstenaar), een Nederlands kunstenaar